

Маурицув — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Маурицув — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства